Irena Sawicka może dotyczyć:
Irena Sawicka 1890-1944, archeolog, działaczka edukacyjna i komunistyczna
Irena Sawicka ur. 1944, bałkanistka